Naxos und Kleine Kykladen () ist eine griechische Gemeinde, die im Zuge der griechischen Verwaltungsreform 2010 aus den beiden Gemeinden der Insel Naxos und den vier Gemeinden der Kleinen Kykladen neu gebildet wurde. Verwaltungssitz der Gemeinde ist die Stadt Naxos auf der gleichnamigen Insel. Zusammen mit Amorgos bildet die Gemeinde den Regionalbezirk Naxos.

Verwaltungsgliederung 
Die Gemeinde gliedert sich in 6 Gemeindebezirke (die den Gemeinden von 1997 bis 2010 entsprechen) und diese in 6 Stadtbezirke und 20 Ortsgemeinschaften, die Einwohnerzahlen stammen aus dem Ergebnis der Volkszählung 2011.

Auf der Insel Naxos:
 Gemeindebezirk Naxos (Δημοτική Ενότητα Νάξου, 12.726)
 Stadtbezirk Agios Arsenios (Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αρσενίου, 1.327)
 Stadtbezirk Naxos (Δημοτική Κοινότητα Νάξου, 7.374)
 Ortsgemeinschaft Vivlos (Τοπική Κοινότητα Βίβλου, 672)
 Ortsgemeinschaft Galanado (Τοπική Κοινότητα Γαλανάδου, 455)
 Ortsgemeinschaft Galini (Τοπική Κοινότητα Γαλήνης, 273)
 Ortsgemeinschaft Glinado (Τοπική Κοινότητα Γλινάδου, 585)
 Ortsgemeinschaft Engares (Τοπική Κοινότητα Εγγαρών, 176)
 Ortsgemeinschaft Kinidaros (Τοπική Κοινότητα Κινιδάρου, 388)
 Ortsgemeinschaft Melanes (Τοπική Κοινότητα Μελάνων, 652)
 Ortsgemeinschaft Potamia (Τοπική Κοινότητα Ποταμιάς, 285)
 Ortsgemeinschaft Sangri (Τοπική Κοινότητα Σαγκρίου, 537)
 Gemeindebezirk Drymalia (Δημοτική Ενότητα Δρυμαλίας, 5.204)
 Stadtbezirk Aperathos (Δημοτική Κοινότητα Απεράθου, 904)
 Stadtbezirk Filoti (Δημοτική Κοινότητα Φιλοτίου, 1.487)
 Ortsgemeinschaft Chalkio (Τοπική Κοινότητα Χαλκείου 543)
 Ortsgemeinschaft Damarionas (Τοπική Κοινότητα Δαμαριώνος, 507)
 Ortsgemeinschaft Danakos (Τοπική Κοινότητα Δανακού, 68)
 Ortsgemeinschaft Keramoti (Τοπική Κοινότητα Κεραμωτής, 58)
 Ortsgemeinschaft Koronis (Τοπική Κοινότητα Κορωνίδος, 594)
 Ortsgemeinschaft Koronos (Τοπική Κοινότητα Κορώνου, 647)
 Ortsgemeinschaft Mesi (Τοπική Κοινότητα Μέσης, 97)
 Ortsgemeinschaft Moni (Τοπική Κοινότητα Μονής, 216)
 Ortsgemeinschaft Skado (Τοπική Κοινότητα Σκαδού, 83)

In den Kleinen Kykladen:
 Gemeindebezirk Donousa (Δημοτική Ενότητα Δονούσης)
 Stadtbezirk Donousa (Δημοτική Κοινότητα Δονούσης, 167)
 Gemeindebezirk Iraklia (Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας)
 Stadtbezirk Iraklia (Δημοτική Κοινότητα Ηρακλείας, 141)
 Gemeindebezirk Koufonisia (Δημοτική Ενότητα Κουφονησίων)
 Stadtbezirk Koufonisia (Δημοτική Κοινότητα Κουφονησίων, 399)
 Gemeindebezirk Schinoussa (Δημοτική Ενότητα Σχοινούσσης)
 Stadtbezirk Schinoussa (Δημοτική Κοινότητα Σχοινούσσης, 227)

Einzelnachweise 

Gemeinde in der Region Südliche Ägäis